Diari d'Andorra, diari d'informació general editat a Andorra
 Oficina d'afers de desarmament (del seu nom en anglès Department for Disarmament Affairs), oficina de les Nacions Unides per a la promoció del desarmament nuclear
 Direcció de Districte Antimàfia, equip de magistrats especialitzats en la lluita contra la Màfia a Itàlia
 Delhi Development Authority, agència estatal encarregada de la planificació i el desenvolupament del territori de Delhi, capital de l'Índia
 Division on Dynamical Astronomy, branca de l'American Astronomical Society dedicada a la mecànica celeste
 Ronda de Doha (del seu nom en anglès Doha Development Agenda), cicle de negociacions de l'Organització Mundial del Comerç per a la globalització
 Dialoghi di Archeologia, revista científica especialitzada en arqueologia
 Demand-driven acquisition, model de desenvolupament de col·leccions en biblioteques
 Compte corrent (del seu nom en anglès Demand Deposit Account), dipòsit bancari amb disponibilitat immediata per part del client
 Càrrec per domiciliació (del seu nom en portuguès Débito Direto Autorizado), cobrament automàtic en un compte corrent prèviament autoritzat
 Analitzador diferencial digital (del seu nom en anglès Digital Differential Analyzer), procediment d'interpolació de variables usat en computació gràfica
 Dda també és el malnom de Hywel Dda, rei gal·lès del segle X